Bösendorfer steht für:
 Bösendorfer (Unternehmen), ein Klavierhersteller

Personen:
 Ignaz Bösendorfer (1794–1859), Instrumentenbauer und Firmengründer
 Ludwig Bösendorfer (1835–1919), Instrumentenbauer
 Alfred Bösendorfer, ein Pseudonym des Komponisten Kees Vlak (1938–2014)

Siehe auch:
 Bösendorfer-Saal